Залединье — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 10 км к северу от центра города Пскова и в 0,5 км к югу от волостного центра деревни Ершово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района